Pilling ist der Ortsname von

 Pilling (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Pilling (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Pilling (Perkam), Ortsteil der Gemeinde Perkam, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pilling (Tyrlaching), Ortsteil der Gemeinde Tyrlaching, Landkreis Altötting, Bayern

 Pilling (Gemeinde Regau), Ortschaft in der Marktgemeinde Regau, Oberösterreich

 Pilling (Lancashire), Gemeinde im Borough Wyre, Grafschaft Lancashire, England
 Pilling (Südsudan), Ort im Unit-State, Südsudan

Pilling bezeichnet

 Knötchenförmige Fusselbildung auf Kleidungsstücken, siehe Fussel

Pilling ist der Familienname folgender Personen:
 Barney Pilling, britischer Filmeditor
 Donald L. Pilling (1943–2008), US-amerikanischer Admiral der US Navy 
 Doral Pilling (1906–1982), kanadischer Speerwerfer
 Friedrich Edmund Pilling (1830–1907), deutscher Jurist und Politiker
 Geoff Pilling (1940–1997), britischer Trotzkist und Ökonom
 Karl Pilling (1863–1930), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer
 Klaus Pilling (* 1964), deutscher Basketballspieler
 Theodor Pilling (1865–1927), sächsischer Generalmajor
 Uta Pilling (1948–2020), deutsche Musikerin, Liedermacherin und Malerin